Lorimer ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Lorimer (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 David Lockhart Robertson Lorimer (1876–1962), Angehöriger der britischen Armee in Britisch-Indien und Linguist
 George Horace Lorimer (1867–1937), US-amerikanischer Journalist, Herausgeber und Schriftsteller
 Hilda Lorimer (1873–1954), britische Klassische Archäologin
 James Lorimer (1818–1890), britischer Jurist und Rechts- und Staatsphilosoph
 John Lorimer (* 1962), britischer Armeeoffizier
 Peter Lorimer (1946–2021), schottischer Fußballspieler
 Robert Lorimer (1864–1929), schottischer Architekt und Möbeldesigner
 William Lorimer (1861–1934), US-amerikanischer Politiker